Ханс Бассерман (; ,  — , ) — немецкий , , сын скрипача Фрица Бассермана и пианистки Флоренс Бассерман (урождённой Ротшильд).

Биография 
Учился в Берлинской Высшей школе музыки (у Анри Марто) и в Консерватории Штерна. Играл в Оркестре Гевандхауса, затем в 1910—1911 годах был концертмейстером Берлинского филармонического оркестра. Преподавал в Берлине. В годы Первой мировой войны служил санитарным инспектором в госпиталях немецкой армии во Франции и Бельгии, затем вернулся в Берлин и в 1920—1923 годах преподавал в Консерватории Шарвенки, затем в Лейпцигской консерватории (где у него, в частности, учился Франц Конвичный), Институте церковной музыки и наконец в 1930—1933 годах в Веймарской Высшей школе музыки. Одновременно концертировал как солист и ансамблист.

С приходом к власти нацистов вынужден был, в силу своего еврейского происхождения, выступать во франкфуртском оркестре так называемого Культурного союза — организации, объединявшей деятелей искусства с еврейской кровью. В 1936 году получил возможность выехать в Швейцарию, где в течение одного сезона был концертмейстером Оркестра романской Швейцарии. Затем заключил контракт с Палестинским оркестром и осенью 1937 года дебютировал в Палестине как концертмейстер и как солист (особым успехом пользовалось исполнение Бассерманом второго скрипичного концерта Макса Бруха).

В связи с финансовыми сложностями, с которыми столкнулся Палестинский оркестр, летом 1938 года Бассерман уехал в США, где до 1944 года играл в Питсбургском симфоническом оркестре, затем до 1946 года в Чикагском симфоническом оркестре. В 1952 году обосновался во Флориде и преподавал в .

Примечания 

Академические музыканты Германии
Выпускники Берлинской высшей школы музыки
Выпускники консерватории Штерна
Преподаватели Консерватории Клиндворта — Шарвенки
Преподаватели Лейпцигской высшей школы музыки и театра
Преподаватели Веймарской высшей школы музыки
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии